Oistrakh es un apellido que puede hacer referencia a:

 David Oistrakh, violinista soviético, nacido en la actual Ucrania.
 Igor Oistrakh, violinista ucraniano, hijo del anterior.